Тараща́нський прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України, на честь міста Тараща.

Таращанський провулок — провулок у місті Біла Церква.
 Таращанський провулок — провулок у місті Кам'янське.
 Таращанський провулок — провулок у місті Київ.

 Таращанський провулок — колишня назва Літнього провулку у місті Умань.

Провулки